Oh, What a Night! – cortometraggio del 1919 diretto da Al Christie
Oh, What a Night! – film del 1926 diretto da Lloyd Ingraham
Oh, What a Night! – film del 1944 diretto da William Beaudine